Apium trifoliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Wight och George Arnott Walker Arnott. Apium trifoliatum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
trifoliatum